Den stora maskeraden kan syfta på:

Den stora maskeraden (bok) – en bok av forskaren och författaren Lars Ulfving
Den stora maskeraden (musikalbum) – ett musikalbum från 1979 av Dan Berglund